Irizacija (prema grč. ἶρıς: duga) može biti:
 irizacija, u meteorologiji, je pojava duginih boja na oblacima;
 irizacija (mineralogija), u mineralogiji, je svojstvo nekih kemijskih tvari da u određenim uvjetima odbijaju (reflektiraju) svjetlost u duginim bojama. Osobito je uočljiva kod minerala, gdje se boje obično pojavljuju oko pukotina i ploha kalavosti (kalcit, muskovit) ili pak na površini minerala zahvaćenih trošenjem (limonit, hematit), prevučenih tankom prevlakom novonastaloga minerala. Irizacija se osniva na interferenciji svjetlosti, koja u tim mineralima nastaje kombinacijom loma (refrakcija) i (ili) odbijanja (refleksija) obične bijele svjetlosti na igličastim ili listićastim uklopcima metalna sjaja, ili pak na vrlo finim, paralelno raspoređenim šupljinama pločasta ili prizmatična oblika. Irizacija se može pojaviti na primjer kod feldspata, opala, rubina i krizoberila.

Izvori